Touvet steht für

 Le Touvet, französische Gemeinde im Département Isére

Touvet ist der Familienname von:

 François Touvet (* 1965), französischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof von Châlons